La Fidélité (loge) in België
 La Fidélité (film) van Andrzej Żuławski